«Кэти Кин» () — американский телесериал, основанный на персонаже комиксов Арчи. Шоу разрабатывается главным креативным директором Archie Comics Роберто Агирре-Сакаса для телеканала The CW. Проект является спин-оффом сериала «Ривердейл».Сериал расскажет о юной девушке Кэти, которая работает в магазине "Lacy's", но хочет стать дизайнером.

7 января 2020 года канал The CW заказал дополнительно 13 эпизодов. Премьера сериала состоялась 6 февраля 2020 года на канале The CW. В июле 2020 года сериал закрыли после первого сезона.

Актёры и персонажи 

 Люси Хэйл в роли Кэти Кин — начинающий модельер, пытающийся сориентироваться в Нью-Йорке.
 Эшли Мюррэй в роли Джози МакКой — певица, автор песен, преследующая свои музыкальные мечты в "Большом Яблоке". Этот персонаж был впервые представлен в телесериале «Ривердейл».
 Джонни Бошам в роли Хорхе/Джинджер Лопес — начинающий бродвейский исполнитель, который хочет поднять свою карьеру драгиста на новый уровень.
 Джулия Чан в роли Пеппер Смит — девушка с загадочным прошлым, которая хочет стать владельцем следующей империи моды.
 Камилла Хайд в роли Александры Кэбот — влиятельная нью-йоркская светская львица, которая пытается подняться в компанию своего отца.
 Люсьен Лависконт в роли Александра Кэбота — генеральный директор компании своего отца, мечтающий возродить мёртвый лэйбл.
 Зейн Хольц в роли Ко Келли — боксёр и давний парень Кэти, который мечтает бороться в чемпионате в полусреднем весе в Мэддисон Сквер Гарден и сводит концы с концами, как личный тренер и вышибала.
 Кэтрин ЛаНаса в роли Глории Грандбилт — личный покупатель в роскошном универмаге Lacy’s, который обслуживает богатых и знаменитых и где работает Кэти.

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2020)

Производство

Разработка 
В августе 2018 года Роберто Агирре-Сакаса раскрыл, что занимается разработкой другого сериала из вселенной «Ривердейла» для телеканала The CW. 23 января 2019 года The CW заказал пилотный выпуск сериала, который будет «рассказывать о жизни и любви четырёх знаковых персонажей Archie Comics — в том числе легендарной модницы Кэти Кин — пока они следуют своим мечтам в Нью-Йорке». 4 февраля 2019 года было объявлено, что Эшли Мюррэй, которая играла Джози МакКой в «Ривердейле», получила одну из главных ролей в этом сериале, покинув Ривердейл.

Кастинг

Съемки

Примечание 

Телесериалы США, запущенные в 2020 году
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке
Телесериалы о моде
Программы телеканала The CW
Телесериалы США, завершённые в 2020 году